Farmington Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmington Historic District (Connecticut), ID-Nr. 72001331
 Farmington Historic District (Maine), ID-Nr. 94001551
 Farmington Historic District (Michigan), ID-Nr. 76001034